Persson ist ein schwedischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name gehört zu der Gruppe der Patronyme. Er setzt sich zusammen aus Per und Sohn = Persson. Per ist abgeleitet vom griechischen Namen Petros, deutsch Peter.

Namensträger

A 
 Åke Persson (1932–1975), schwedischer Jazzposaunist
 Anders Persson (* 1982), schwedischer Handballtorwart

 Axel Persson (1888–1955), schwedischer Radrennfahrer
 Axel W. Persson (1888–1951), schwedischer Klassischer Archäologe

B 
 Bengt Persson (* 1942), schwedischer Fußballtrainer
 Bent Persson (* 1947), schwedischer Jazzmusiker
 Bjørn Persson (* 1948), dänischer Radrennfahrer

C 
 Carl Friedrich von Persson (1684–1747), kurhannoverscher Ingenieur-Offizier, Vermesser und Kartograph
 Cecilia Persson (* 1982), schwedische Jazzmusikerin
 Christer Persson (* 1943), schwedischer Schriftsteller
 Christian Persson (* 1948), deutscher Journalist, Mitbegründer der Computerzeitschrift c’t

E 
 Elisabeth Persson (* 1964), schwedische Curlerin
 Eric Persson (1898–1984), schwedischer Fußballfunktionär
 Erik Persson (1909–1989), schwedischer Fußball-, Eishockey- und Bandyspieler
 Erling Persson (1917–2002), schwedischer Unternehmer
 Essy Persson (* 1941), schwedische Filmschauspielerin

F

G 
 Gehnäll Persson (1910–1976), schwedischer Dressurreiter
 Gene Persson (1934–2008), US-amerikanischer Film- und Theaterproduzent
 Git Persson (* 1965), schwedische Dansband-Sängerin
 Göran Persson (* 1949), schwedischer Politiker

H 
 Halvor Persson (* 1966), norwegischer Skispringer

 Hans Persson (* 1959), schwedischer Skilangläufer

I 
 Ingrid Persson (* um 1931), schwedische Badmintonspielerin
 Isak Persson (* 2000), schwedischer Handballspieler

J 
 Jan Persson (1943–2018), dänischer Konzertfotograf
 Joachim Persson (* 1983), dänischer Badmintonspieler

 Johanna Persson (* 1978), schwedische Badmintonspielerin
 John Persson (1854–1930), schwedischer Botaniker (Moose)
 Jon Persson (* 1986), schwedischer Tischtennisspieler

 Jonathan Persson (* 1994), deutscher Badmintonspieler

K 
 Kajsa Rinaldo Persson (* 1997), schwedische Tennisspielerin
 Karl-Johan Persson (* 1975), schwedischer Manager
 Kristina Persson (* 1945), schwedische Politikerin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens

L 
 Leif G. W. Persson (* 1945), schwedischer Kriminologe, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Linn Persson (* 1994), schwedische Biathletin
 Linn M. Persson (* 1972), schwedische Umweltchemikerin
 Linus Persson (* 1993), schwedischer Handballspieler
 Lucas Persson (* 1984), schwedischer Radrennfahrer

M 
 Magnus Persson (* 1990), schwedischer Handballspieler
 Maja Nylén Persson (* 2000), schwedische Eishockeyspielerin
 Malte Persson (* 1976), schwedischer Schriftsteller
 Marga Persson (* 1943), schwedisch-österreichische Künstlerin
 Maria Persson (* 1959), schwedische Kinderschauspielerin
 Markus Persson (* 1979), schwedischer Spieleentwickler
 Miah Persson (* 1969), schwedische Opernsängerin (Sopran)

N 
 Niklas Persson (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler
 Nikolaj Persson (* 1991), deutscher Badmintonspieler
 Nils Persson (1836–1916), schwedischer Unternehmer und Politiker
 Nils Persson (Segler) (1879–1941), schwedischer Segler
 Nina Persson (* 1974), schwedische Musikerin

O 

 Olof Persson (* 1978), schwedischer Fußballspieler
 Örjan Persson (* 1942), schwedischer Fußballspieler
 Oscar Persson (* 1992), schwedischer Skilangläufer

P 
 Peps Persson (1946–2021), schwedischer Musiker
 Per Oscar Persson († 2008), schwedischer Erfinder

R 
 Ragnar Persson (* 1938), schwedischer Skilangläufer
 Ralph Persson (* 1942), deutscher Schauspieler
 Ricard Persson (* 1969), schwedischer Eishockeyspieler
 Robert Åhman-Persson (* 1987), schwedischer Fußballspieler

S 

 Signe Persson-Melin (1925–2022), schwedische Designerin
 Simon Persson (* 1991), schwedischer Skilangläufer
 Simon Gustav Persson (* 1982), schwedischer Pokerspieler, siehe Simon Brändström

 Stig Persson (1934–1968), schwedischer Ringer
 Sune Persson (1938–2014), schwedischer Historiker und Politologe

T 
 Theo Persson (1921–1992), deutscher Fußballspieler

 Tony Persson (* 1959), schwedischer Fußballspieler und -funktionär
 Torkel Persson (1894–1972), schwedischer Skilangläufer
 Torsten Persson (* 1954), schwedischer Ökonom

U 
 Ulrica Persson (* 1975), schwedische Skilangläuferin

V 
 Vanessa Guerra Persson (Licenciatura 1989), brasilianische Biologin

Sonstiges 
 Persson-Insel, Insel im Weddell-Meer, Antarktis
 Persson Motorsport, deutsches Rennteam

Siehe auch 
 Pehrsson

Einzelnachweise 

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym